Sokolov () può riferirsi a:

Geografia
 Sokolov – città della Repubblica Ceca, capoluogo del Distretto di Sokolov
 Sokolov – città della Russia

Persone
 Aleksandr Petrovič Sokolov – pittore
 Aleksandr Sergeevič Sokolov – pallavolista russo
 Andrej Jur'evič Sokolov – scacchista francese di origine russa
 Cvetan Sokolov – pallavolista bulgaro
 Grigorij Lipmanovič Sokolov – pianista russo
 Pëtr Fëdorovič Sokolov – pittore russo
 Sergej Leonidovič Sokolov (1911-2012) – generale e politico sovietico 
 Sergej Vadimovič Sokolov (1977) – calciatore russo naturalizzato azero
 Sergej Vladimirovič Sokolov (1962-2021) – atleta sovietico specializzato nella velocità

Altro
 5414 Sokolov – asteroide del sistema solare
 Nikolai Stepanovich Sokolov – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear

Pagine correlate 
 Sokolova
 Sokolovskij
 Sokoloff
 Sokolow
 Sokolovskaja